Ciracas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Ciracas, administrativ by, Jakarta, 
 Kecamatan Ciracas, distrikt, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar